Чеховской — фамилия.

Известные носители
 Чеховской, Анатолий Иосифович (1933—1993) — Герой Социалистического Труда.
 Чеховской, Прохор Александрович (род. 1983) — российский актёр театра, кино и дубляжа.